Lachert est un nom de famille notamment porté par : 

 Hildegard Lachert (1920-1995), gardienne SS dans les camps de concentration nazis
 Piotr Lachert (1938-2018), compositeur et pianiste belge